Густав Датский (полное имя: Кристиан Фредерик Вильгельм Вальдемар Густав, принц Датский и Исландский, , ) — принц Датский и Исландский, младший сын короля Фредерика VIII и королевы Ловисы, урожденной принцессы Шведской и Норвежской.

Жизнь 
Никогда не был женат, детей не имел. У принца были хорошие родственные связи в Европе благодаря своему деду, королю Кристиану IX. Он приходился родным братом королям Дании и Норвегии, племянником английской королеве, российской императрице и греческому королю.

Родословная

Примечания 

Принцы Дании